Армянское радио:
 Армянское радио — один из главных персонажей советских анекдотов.

Радиостанции 

 Общественное радио Армении — радиостанция из Армении, основанная в 1926 году.
 Армянское радио (Москва) — радиостанция, существовавшая в 1996—1998 годах в Москве.
 Армянское радио (Одесса) — радиостанция в Одессе.